Чемпионат Южной Америки по футболу среди юношеских команд 2013 () — 15-й розыгрыш турнира, проводимого КОНМЕБОЛ среди национальных команд Южной Америки для игроков возрастом до 17-ти лет. Турнир проходил с 2 по 28 мая 2013 года в Аргентине. Действующим победителем является сборная Бразилии.

По итогам турнира определятся четыре участника юношеского чемпионата мира 2013, который пройдет в Объединённых Арабских Эмиратах.

Выбор места проведения 
Аргентина была выбрана в качестве хозяина на собрании Исполнительного комитета КОНМЕБОЛ 18 марта 2011 в штаб-квартире в Луке, Парагвай. На собрании, длившемся 3 часа, было решено, что Аргентина станет хозяином чемпионатов Южной Америки среди молодёжных и юношеских команд в 2013 году.

Команды 
  Аргентина (хозяева)
  Боливия
  Бразилия (действующий чемпион)
  Венесуэла
  Колумбия
  Парагвай
  Перу
  Уругвай
  Чили
  Эквадор

Города и стадионы 
Турнир проходит в двух городах: Мендосе и Сан-Луисе.

Первый этап 
На первом этапе 10 национальных сборных делятся на 2 группы по 5 команд. Три лучшие команды из каждой группы выходят в финальный этап.

В случае, если команды финишируют с равным количеством очков, их положение определяется по следующим критериям:
 Большая разница мячей во всех матчах
 Большее число мячей, забитых во всех матчах группы
 Лучший результат в личных встречах
 Жребий

Время начала матчей дано по Аргентинскому времени (UTC-3)

Группа A

Группа B

Финальный этап 
В финальном этапе 6 команд составляют финальную группу, где играют по одному матчу между собой. 4 лучшие команды попадут на юношеский чемпионат мира 2013.

Статистика команд

Лучшие бомбардиры 
8 голов

  Франко Акоста

6 голов

  Кенеди

  Андрес Понсе

  Антонио Санабрия

5 голов

  Себастьян Дриусси

4 гола

  Хесус Медина
  Бето да Сильва

  Алан Мендес

  Франко Пиццикилло

2 гола

  Иван Лещук
  Франко Перес
  Матиас Санчес
  Леонардо Суарес

  Габриэл Боскилия
  Москито
  Данхело Артиага

  Ренцо Гарсес
  Марсио Бенитес
  Гонсало Латорре

1 гол

  Маркос Астина
  Леандро Вега
  Марсело Сторм
  Кармело Альгараньяс
  Сауль Акино
  Хосе Флорес
  Абнер
  Кайо Ранжел

  Линкольн
  Эвандро
  Андрес Бенитес
  Рональдо Пенья
  Марлос Морено
  Хоао Родригес
  Густаво Торрес
  Алекс Касерес

  Сантьяго Лопес
  Хосе Санабрия
  Рональдо Ролон
  Фабрицио Бускьяццо
  Брайан Карвальо
  Кевин Медель
  Себастьян Орельяна
  Даниэль Поросо

1 автогол

  Леандро Вега (в матче против Эквадора)

  Сантьяго Лопес (в матче против Аргентины)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КОНМЕБОЛ 

Чемпионат Южной Америки по футболу среди юношеских команд